Modave is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Luik. De gemeente ligt in het arrondissement Hoei en telt ruim 4000 inwoners.

Kernen

Deelgemeenten

Overige kernen 

In de gemeente liggen nog enkele gehuchten, zoals Les Communes de Strée, Les Gottes, Limet, Linchet, Pont-de-Bonne en Rawsa.

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen op 31 december

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Geschiedenis 
In 1952 werd de gemeente Linchet opgeheven en aangehecht bij Modave.

Bij de gemeentelijke herindeling van 1977 werden Outrelouxhe, Strée en Viersert-Barse een deelgemeente van Modave.

Bezienswaardigheden

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 
De zetels van de bestuursmeerderheid worden vet aangegeven. De grootste partij is in kleur.

Externe link
 Website van de gemeente

Plaats in Luik (provincie)